Халилеев (Халилеева) — фамилия:

 Халилеев, Михаил Иокимович (1906—1969) — фаготист, заслуженный артист РСФСР.
 Халилеев, Павел Акимович (1909—2003) — учёный, лауреат Сталинской премии.

 Халилеева, Александра Андреевна (1907—1971) — советская певица и педагог.

См. также 
 Халилов
 Халилово